Iglesia de Lourdes steht für Lourdeskirchen
 Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes (Bogotá)
 Iglesia Nuestra Señora de Lourdes (Monterrey)
 Iglesia Nuestra Señora de Lourdes y San Vicente Pallotti, in Montevideo